Bugaj ist der 

Name mehrerer Orte in Polen:
 Woiwodschaft Großpolen:
 Bugaj (Pobiedziska), Dorf im Powiat Poznański
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Bugaj (Biecz), Dorf im Powiat Gorlicki
 Bugaj (Kalwaria Zebrzydowska), Dorf im Powiat Wadowicki
 Woiwodschaft Oppeln:
 Bugaj (Rudniki), Dorf im Powiat Oleski

Familienname von
Tomasz Bugaj (* 1950), polnischer Dirigent und Musikpädagoge